Александрийский:

Персоналии из города Александрии (Египет)

Учёные 
 Аппиан Александрийский (ок. 95 — после 170) — историк.
 Герон Александрийский (I век)- греческий математик и механик.
 Гипсикл Александрийский (ок. 190—120 до н. э.) — математик и астроном.
 Диофант Александрийский (III веке н. э.) — математик.
 Исихий Александрийский (ок. V века) — филолог и лексикограф.
 Менелай Александрийский (ок. 100 н. э.) — математик и астроном.
 Памфил Александрийский  (I век) — лексикограф, грамматик и автор словаря.
 Папп Александрийский — математик и механик.
 Созиген Александрийский (I в. до н. э.) — учёный, составлявший современный календарь.
 Тимохарис Александрийский (IV—III века до н. э.) — астроном.
 Теон Александрийский (ок. 335—405) — математик, философ и астроном; отец Гипатии.
 Херемон Александрийский (I век) — философ-стоик, историк и филолог.

Философы 
 Аристобул Александрийский (ок. 160 до н. э.) — еврейский философ.
 Гелиодор Александрийский (V век) — философ-неоплатоник.
 Гермий Александрийский (410—450) — философ-неоплатоник.
 Гиерокл Александрийский (V век) — философ-неоплатоник.
 Евдор Александрийский (I в. до н. э.) — философ-платоник.
 Иоанн Александрийский (ок. 490—570) — философ-неоплатоник.
 Исидор Александрийский (V век) — философ-неоплатоник.
 Сириан Александрийский (IV—V века) — философ-неоплатоник.

Богословы 
 Амвросий Александрийский (IV век) — христианский писатель.
 Аммоний Александрийский (III век) — христианский писатель и философ, автор комментария на Евангелия от Матфея и от Иоанна.
 Аполлос Александрийский — апостол от 70.
 Арий Александрийский (256—336) — ересиарх, основоположник арианства.
 Дидим Слепец, Александрийский (IV век) — христианский писатель, представитель александрийской богословской школы.
 Климент Александрийский (ок. 150—215) — христианский проповедник, основоположник Александрийской богословской школы.
 Ориген Александрийский (ок. 185—254) — теолог, философ и учёный; основатель библейской филологии; автор термина «Богочеловек».
 Феогност Александрийский (III век) — богослов и писатель, ученик Оригена.
 Филон Александрийский ((ок. 25 до н. э. — 50 н. э.) — еврейский богослов и философ-экзегет.

Епископы 
 Авилий Александрийский (ум. 95/98)
 Агриппин Александрийский
 Александр Александрийский (ум. 326) — 19-й папа Александрийский.
 Аниан Александрийский
 Афанасий Александрийский
 Ахилл Александрийский (ум.312/313)
 Димитрий Александрийский (ум. 231)
 Дионисий Александрийский (ум. 265) — святой.
 Иракл Александрийский (ум. 246)
 Кедрон Александрийский (ум. 106)
 Кирилл Александрийский (376—444) — Отец Церкви, экзегет и полемист, возглавивший оппозицию несторианству.
 Лукий (архиепископ Александрийский)
 Пётр Александрийский (ум. 311)
 Феона Александрийский

Патриархи 
 Патриарх Александрийский | Список патриархов Александрийских
 Гайан Александрийский
 Диоскор Александрийский (ум. 454)
 Протерий Александрийский (451—457)
 Феофил Александрийский
 Папа и патриарх Александрийский и всей Африки

Святые и мученики 
 Виталий Александрийский (VII век) — святой.
 Кир Александрийский (ум. 311) — врач и мученик.
 Макарий Александрийский (ок. 295—395) — аскет и святой, писатель.
 Север Александрийский (+309) — мученик Кеметский.

Фамилия 
 Александрийский, Дмитрий Евгеньевич (род. 1968) — советский и российский футболист, тренер.

См. также 
 Александрийский стих | Александрийский столп
 Александрийский уезд | Сельсовет «Александрийский»
 
 Александрийское